Сторожевая

Населённые пункты 
 Сторожевая — деревня, Никольский район, Вологодская область
 Сторожевая — станица, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесия
 Сторожевая — упразднённая деревня, Туапсинский район, Краснодарский край
 Сторожевая — деревня, Чаплыгинский район, Липецкая область
 Сторожевая — деревня, Островское сельское поселение, Ливенский район, Орловская область
 Сторожевая — деревня, Лютовское сельское поселение, Ливенский район, Орловская область
 Сторожевая — посёлок, Красновишерский район, Пермский край

Река 
 Сторожевая — река в Выборгском районе Ленинградской области, приток Вуоксы.

Примечания